Rysstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rysstjärnen, Västergötland, sjö i Marks kommun, 
Rysstjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Rysstjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun,  (5,64 ha)
Rysstjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (19 ha)
Rysstjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (4,14 ha)
Rysstjärnarna, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn